Р-33 (К-33, «изделие 410», по классификации НАТО: AA-9 Amos) — советская/российская ракета класса «воздух—воздух» большой дальности. Ракета обеспечивает перехват воздушных целей, в том числе и крылатых ракет, максимальная скорость цели 3000 км/ч. Вероятность поражения цели 0,65. Система наведения комбинированная, инерциальная на среднем участке полета и полуактивная радиолокационная с радиокоррекцией на конечном участке.

История создания

Конструкция

Сравнение с аналогами

Примечания

Литература

Ссылки 
 Р-33 (К-33, изделие 410, AA-9 «Amos»)
 Ракета большой дальности Р-33 

Ракетное оружие России
Ракеты «воздух-воздух»
Военная продукция конструкторского бюро «Вымпел»